Апа́нтелесы () — род мелких наездников из подсемейства Microgastrinae семейства бракониды (Braconidae). Полезные энтомофаги-паразитоиды. Встречаются повсеместно. Один из крупнейших родов насекомых, включает более 1000 видов.

Описание 
Мелкого размера перепончатокрылые насекомые (обычно 2—4 мм), буровато-чёрные (ноги светлее). 2-я радиомедиальная ячейка переднего крыла отсутствует. 1-я радиомедиальная жилка отходит от радиальной жилки. Усики 18-члениковые. Жвалы 2-зубые. Эндопаразиты гусениц бабочек.
Многие виды имеют хозяйственное значение для борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства. Это паразиты подгрызающих совок (Apanteles telengai), листовёрток (Apanteles ater), капустной моли (Apanteles plutellae), боярышницы и капустницы (Apanteles glomeratus) и яблонной моли-малютки (Apanteles circumscriptus), паразиты вредителей зерна и сухофруктов (Apanteles carpatus), и другие.

Систематика 
В широком таксономическом объёме Apanteles s.l. включает более 1000 видов, разделённых на 44 видовые группы (28 из них отмечены в Европе). Предпринятая в 1981 году (Mason, 1981) попытка разделения рода на несколько (Choeras — около 50 видов, Dolichogenidea — около 230 видов, Exoryza — около 5 видов, Iconella — около 30 видов, Illidops — около 30 видов; это или отдельные роды, или синонимы, или подроды в составе Apanteles) была признана не всеми авторами. В России более 50 видов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (=Apanteles ater)
  (=Cotesia telengai)
 
 
 
 
 
 
  (=Apanteles plutellae)
 
 
 
 
 
 Другие виды

 Дополнение (2020) 
Китай, видовая группа Apanteles ater'': 98 видов, включая 48 новых для науки

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Подгруппа Apanteles eublemmae:

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Апантелесы
Роды перепончатокрылых